El término comparador puede referirse a:
 Comparador, en electrónica, un circuito electrónico capaz de comparar dos señales de entrada y variar la salida en función de cuál es mayor.
 Reloj comparador, un instrumento de medida y verificación.
 Comparador de precios, un sitio web dedicado a comparar los precios de un mismo producto o servicio ofrecido por distintos proveedores.